Miejscowości w USA:
 Colman – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
Gminy w USA:
 Colman (ang. Colman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody